Amerikai Egyesült Államok
 Tallman (New York)
 Tallman (Oregon)